Magnen ist der Familiennam folgender Personen:

 Jacques Magnen, französischer mathematischer Physiker
 Jacques Le Magnen (1916–2002), französischer Neurophysiologe und Hochschullehrer
 Johann Chrysostom Magnenus (Jean Chrysostome Magnen; * um 1590, † um 1679), französischer Arzt, der in Italien wirkte